Быстроистокский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Быстроистокском районе Алтайского края России. Административный центр — село Быстрый Исток.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 3852 человека, в том числе 1735 мужчин и 2117 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Быстрый Исток.

Примечания 

Муниципальные образования Быстроистокского района
Сельские поселения Алтайского края